Longview pode significar:

 Longview, Alberta, Canadá
 Longview, Texas, EUA
 Longview, canção que foi lançada como single e pertence à banda norte-americana de punk rock Green Day.

Desambiguação